Ommatidae — реликтовое семейство жуков из подотряда Архостемата, в состав которого входит около 100 видов, в основном ископаемых.

Распространение 
Современные виды: Австралия (род Omma) и Южная Америка (Tetraphalerus), первый из которых известен, начиная с середины юрского периода. Ископаемые формы представлены в Юрском и Меловом периоде в Сибири, Китае, Монголии, Западной Европе.

Описание 
Жуки с вытянутым плоским и отчётливо скульптированным телом длиной 6—27 мм. Голова прогнатическая, вытянутая. Нитевидные усики состоят из 11 члеников. Мандибулы несут 3 апикальных зубца, расположенных в вертикальном ряду. Личинки рода Omma были найдены в мертвой древесине и корнях деревьев. Виды Omma mastersii и Omma sagitta сходны с осами-немками и жуками-пестряками, образуя кольцо Мюллеровской мимикрии.

Систематика 
Известно 3 современных и более двух десятков ископаемых родов (около 100 видов из Мезозойской эры). Ранее рассматривались в ранге подсемейство в составе семейства Cupedidae.

Ископаемые группы 
 †Allophalerus Kirejtshuk 2020 — юра-мел (Азия)
 †Blapsium Westwood, 1854 — юра (Европа)
 †Brochocoleus Hong, 1982 — юра-мел (Евразия)
 Виды: B. alatus — B. angustus — B. aphaleratus — B. cossyphus — B. impressus — B. indibili — B. maculatus — B. minor — B. planus — B. punctatus — B. rostratus — B. sulcatus
 †Bukhkalius Kirejtshuk and Jarzembowski 2020 — мел, (Азия)
 †Burmocoleus Kirejtshuk 2020 — мел, (Азия)
 †Cionocoleus Ren, 1995 — юра-мел (Евразия)
 †Cionocoleus planiusculus Tan, Ren & Shih, 2007
 †Cionocoleus sibiricus Ponomarenko, 2000 — Россия, Читинская область
 †Cionocups Kirejtshuk 2020 — мел, (Азия)
 †Clessidromma Jarzembowski et al. 2017 — мел, (Азия)
 †Diluticupes Ren 1995 — юра-мел (Евразия)
 †Echinocups Kirejtshuk and Jarzembowski 2020 — мел, (Азия)
 †Eurydictyon Ponomarenko, 1969 — юра (Азия)
 †Jarzembowskiops Kirejtshuk 2020 — мел, (Азия)
 †Kirejtomma Li & Cai, 2021 — мел, (Азия)
 †Liassocupes Zeuner 1962 — юра (Европа)
 †Limnomma Li & Cai in Li et al. 2021 — триас (Азия)
 †Lithocupes Ponomarenko, 1966 — триас (Азия)
 †Miniomma Li, Yamamoto & Cai, 2020 — мел, (Азия)
 †Monticupes Ren 1995 — юра-мел (Азия)
 †Notocupoides Ponomarenko, 1966 — триас (Азия)
 †Odontomma Ren et al. 2006 — мел (Азия)
 †Paraodontomma Yamamoto 2017 — мел (Азия)
 †Pareuryomma Tan et al. 2012 — мел (Азия)
 †Polyakius Kirejtshuk 2020 — мел, (Азия)
 †Rhabdocupes Ponomarenko, 1966 — триас (Азия)
 †Rhopalomma Ashman et al. 2015 — юра (Австралия)
 †Stegocoleus Jarzembowski and Wang 2016 — мел, (Азия)
 †Tetraphalerites Crowson 1962 — эоцен (Европа)
 †Tetraphalerites oligocenicus Crowson, 1962
 †Zygadenia Handlirsch, 1906 — триас-мел (Евразия, ?Австралия)

Современные группы 
 Omma Newman, 1839 — триас-мел (Евразия), современность (1 вид, Австралия)
 Omma stanleyi Newman, 1839
 несколько ископаемых видов, включая †Omma daxishanense Cai et Huang 2017 (юрский период, Китай)
 Tetraphalerus Waterhouse, 1901 — юра-мел (6 видов, Азия), современность (2 вида, Южная Америка: Аргентина, Боливия, Бразилия)
 Tetraphalerus bruchi
 Tetraphalerus wagneri
 Beutelius Escalona et al, 2020 — 4 вида, Австралия
 Beutelius mastersi (MacLeay, 1871), =Omma mastersii Macleay, 1871
 Beutelius reidi Escalona et al, 2020 
 Beutelius rutherfordi (Lawrence, 1999) =Omma rutherfordi Lawrence, 1999
 Beutelius sagitta (Neboiss, 1989) =Omma sagitta Neboiss, 1989

Примечания

Литература 
 Kirejtshuk A. G. et al. 2010: Current knowledge of Mesozoic Coleoptera from Daohugou and Liaoning (northeast China). Acta geologica sinica — English edition, 84(4): 783—792. doi: 10.1111/j.1755-6724.2010.00253.x
 Lawrence J. F. 1999: The Australian Ommatidae (Coleoptera: Archostemata): new species, larva and discussion of relationships. Invertebrate taxonomy, 13: 369—390. doi: 10.1071/IT99008

Ссылки 
 Ommatidae — Tree of Life
 Ommatidae Австралии

Архостематы
Семейства насекомых